Ви́шера — название рек в России:

 Вишера — река в Новгородской области, приток Малого Волховца.
 Вишера — река в Коми, приток Вычегды.
 Вишера — река в Пермском крае, приток Камы.

В литературе:
  — цикл автобиографических рассказов и очерков Варлама Тихоновича Шаламова.

См. также 
 Большая Вишера — река в Новгородской области, приток Вишеры.
 Большая Вишера — посёлок в Маловишерском районе Новгородской области.
 Малая Вишерка — река в Новгородской области, приток Вишеры.
 Малая Вишера — город в Новгородской области, административный центр Маловишерского района.
 Vishera – архитектура микропроцессоров семейства FX компании AMD.